Ocozías puede referirse a dos personajes bíblicos:

 Ocozías, rey de Israel.
 Ocozías, rey de Judá.